Ducrocq est le patronyme de:
 Albert Ducrocq (1921-2001), scientifique, journaliste et écrivain français
 Cécile Ducrocq (née en 1973), scénariste, actrice et réalisatrice française
 Pierre Ducrocq (né en 1976), un ancien footballeur français
 Françoise Barret-Ducrocq (née en 1940), professeur de civilisation britannique